«Двадцать одно» () — американский фильм-драма, снятый режиссёром Робертом Лукетичем по роману Бена Мезрича, написанному в 2003 году, — «Удар по казино. Как сорвать куш: Реальная история шести студентов, обыгравших Лас-Вегас на миллионы долларов». Премьера в США была назначена на 28 марта 2008 года, на российские экраны картина вышла 17 апреля 2008 года. В главных ролях снялись Джим Стёрджесс, Кевин Спейси, Кейт Босуорт, Джейкоб Питтс, Лоренс Фишберн, Аарон Ю. За время проката в США кассовые сборы составили $73 050 000.

Слоганы 
 «Выигрыш есть, можно и поесть».
 «В Вегасе ты можешь стать кем угодно»
 «Winner, winner, chicken dinner!»
 «They proved the Vegas Blackjack System was beatable… by beating the hell out of it».
 «Nobody is allowed to beat the System. It’s the cardinal rule of Vegas».

Сюжет 
Специализирующийся на математике в Массачусетском технологическом институте студент Бен принят в Гарвардскую медицинскую школу, но он не может позволить себе плату за обучение в 300 тысяч долларов. Имея высокие оценки он подаёт заявку на покрывающие все расходы стипендию Робинсона, но сталкивается с жёсткой конкуренцией. Директор заявляет ему, что стипендия достанется только тому ученику, который его ослепит.

Во время занятия профессор Микки Роса бросает вызов Бену с парадоксом Монти Холла, которую тот успешно решает. Посмотрев на 97 % -ный результат Бена в последнем тесте по нелинейным уравнениям, преподаватель предлагает ему присоединиться к его команде по блэкджеку. Имея в составе студентов МИТ Чоя, Фишера, Джилл и Кианны, группа с помощью подсчёта карт, теории вероятности и техники скрытых знаков и шифров увеличивают вероятность выигрыша в казино, что позволяет им получать значительную прибыль.

В течение многих выходных команда улетает в Лас-Вегас, и Бена начинает затягивать роскошная жизнь хайроллеров. Его мастерство впечатляет соратников, но Фишер втайне завидует ему и в итоге между ними происходит драка. После случившегося Мик изгоняет зачинщика из команды, за которой начинает следить глава службы безопасности одного из казино Коул Уильямс.

Приверженность Бена блэкджеку заставляет его пренебрегать своей ролью в учёбе, что отдаляет его от друзей. Во время следующей поездки в Лас-Вегас под влиянием эмоций он не уходит из-за стола по сигналу, в результате чего теряет 200 тысяч долларов Микки разгневан и уходит из команды, требуя у Бена вернуть эти деньги. Бен и трое учеников решают продолжать играть в блэкджек без своего наставника, но их ловит Уильямс. Он избивает Бена и предупреждает его, чтобы тот не возвращался в его заведение.

Бен узнает, что не может окончить курс из-за одной из дисциплин, курируемой сотрудником Микки (под влиянием Микки профессор сначала поставил проходную оценку без того, чтобы он работал или даже приходил на занятия). Кто-то выкрадывает выигрыш Бена из его комнаты в общежитии. Члены команды убеждают Микки совершить последнюю поездку в Вегас, прежде чем казино установят биометрическое программное обеспечение. Команде удаётся выиграть 640 тысяч долларов, прежде чем Уильямс их замечает.

Микки убегает с пакетом игральных фишек и прыгает в лимузин, где обнаруживает, что фишки фальшивые. Выясняется, что Бен и Уильямс заключили сделку с целью заманить Микки в Лас-Вегас, чтобы имевший к преподавателю личные претензии Уильямс смог поймать его. Взамен Уильямс обязуется позволить Бену сохранить свой выигрыш за этот день, но позже обманывает его и забирает пакет под дулом пистолета. И этому сотрудник казино находит объяснение: биометрия сделала людей его профессии не нужными для казино и ему нужны пенсионные накопления, а умники вроде Бена всегда найдут способ добиться успеха.

Давние друзья Бена и однокурсники Майлз и Кэм также неплохо умеют считать карты, и команда из 6 человек зарабатывает приличную сумму денег даже несмотря на ограбление. Фильм заканчивается тем, что Бен рассказывает историю ошеломленному стипендиальному директору.

Персонажи 
 Микки Роса (Кевин Спейси) — профессор MIT, читавший курс по нелинейным уравнениям. В своё время Микки был известным картёжником, который умел просчитывать комбинации в популярной игре блэкджек, тем самым обыгрывая казино и зарабатывая кучу денег. Но его всё-таки вычислили и не раз избивали сотрудники казино, но он продолжал играть до тех пор, пока его жизнь не встала под угрозу. Ему пришлось завязать с этим делом. Спустя некоторое время, он стал профессором, но основная его цель была найти смышлёных студентов, которые смогли бы продолжить «его дело». Он собрал команду из пяти студентов: Джилл Тейлор, Фишера, Бена Кемпбелла, Кианы и Чоя. Эти ребята во главе с Микки Роса каждые выходные летали в Лас-Вегас и «срывали куш», раз за разом обыгрывая казино. Никто не знал, что они этим занимаются, так как они каждый раз меняли имена и фамилии. И всё же они тоже попались, как и Микки, который поплатился в итоге за это.
 Джил Тейлор (Кейт Босуорт) — студентка MIT. В команде Росы — малый игрок, играющий по минимальной для стола ставке и подающий сигналы «большим». Привлекательна, проявляет симпатию к Бену.
 Фишер (Джейкоб Питтс) — студент MIT. В команде Росы — «большой игрок», играющий по-крупному. С появлением в команде Бена его позиции сильно пошатнулись. Во время одного из вечеров спровоцировал драку и был выгнан из команды Росой.
 Чой (Аарон Ю) — студент MIT. «Малый игрок», мелкий вор, берущий всё, что плохо лежит.
 Киана (Лиза Лапира) — студентка MIT. «Малый игрок».
 Бен Кэмпбелл (Джим Стёрджесс) — студент MIT, вундеркинд. Досрочно принят в Гарвард, но обучение стоит $300.000, которых у Бена нет. И тут он попадает в команду к Росе, который предлагает Бену стать основным игроком, видя в нём сдержанного человека, не дающего волю азарту. Принимал участие в конкурсе 2-0-9, но из-за ссоры с друзьями покинул проект. Помогал Коулу поймать Микки Росу.
 Коул (Лоренс Фишберн) — бывший сутенёр, работающий наблюдателем в различных казино Вегаса. Выслеживает игроков, которые считают карты, а затем, угрожая, избивает их. Вёл слежку за Росой в своё время. Вычислил Бена и предложил ему сделку — Бен помогает ему поймать Росу, а тот, в свою очередь, позволяет забрать весь выигрыш, но впоследствии нарушает данное слово и забирает выигрыш Бена, угрожая пистолетом.

Сборы 
Бюджет фильма составил 35 млн. $. В первые выходные собрал 24,105,943 $ (первое место). В прокате с 28 марта 2008, наибольшее число показов в 2,648 кинотеатрах единовременно. За время проката собрал в мире 157,927,340 $ (44 место по итогам года) из них 81,159,365 $ в США (36 место по итогам года) и 76,767,975 $ в остальном мире. В странах СНГ фильм шёл с 17 апреля по 6 августа 2008 и собрал 4,746,496 $.

Прототип Микки Роса 
Сферой приложений интересов Клода Шеннона в теории игр являлась игра в рулетку. Совместно с Эдом Торпом, профессором MIT, Шеннон в 1961 году создал аналоговое вычислительное устройство размером с пачку сигарет, управляемое четырьмя кнопками для ввода информации о скорости вращения колеса рулетки, которое помогало игроку «правильно» сделать ставку. По утверждению Эда Торпа, это устройство было испытано ими в 1961 году в казино Лас-Вегас, обеспечив выигрыш в 44 % (при этом сам факт существования такого устройства авторы хранили в секрете до 1966 года). Некоторые (однако, далеко не все) детали этого устройства были описаны в статье, опубликованной в Review of the Statistical Institute, 1969, vol. 37:3

Саундтрек 

 The Rolling Stones — «You Can’t Always Get What You Want» (Remixed by Soulwax) (6:07)
 MGMT — «Time to Pretend» (Super Clean Version) (4:20)
 LCD Soundsystem — «Big Ideas» (5:41)
 D. Sardy featuring Liela Moss — «Giant» (3:42)
 Amon Tobin — «Always» (3:38)
 Peter Bjorn and John — «Young Folks» (4:37)
 Junkie XL featuring Electrocute — «Mad Pursuit» (4:16)
 Get Shakes — «Sister Self Doubt» (4:22)
 The Aliens — «I Am The Unknown» (5:27)
 Rihanna — «Shut Up And Drive» (3:34)
 Knivez Out — «Alright» (3:31)
 Domino — «Tropical Moonlight» (3:28)
 Unkle — «Hold My Hand» (4:58)
 Mark Ronson featuring Kasabian — «L.S.F. (Lost Souls Forever)» (3:32)
 Broadcast — «Tender Buttons» (2:51)
 Johann Sebastian Bach — concerto for two violins in d minor (3:28)

Критика 
Критики приняли фильм достаточно негативно, отмечая примитивность сюжета и шаблонную игру актёров. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» составляет 36 %.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма 
 Русскоязычный сайт фильма 
 Дополнительная информация о фильме «21» и блек джеке
 
 
 

Фильмы США 2008 года
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы о Бостоне
Фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации произведений Бена Мезрича
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы Relativity Media